Keerkring, een tweetal bijzondere parallellen binnen de aardrijkskunde
 De Keerkring (kunstenaarsvereniging), kunstenaarsvereniging in Amsterdam
 De Keerkring (lokale ruileconomie), een lokale ruileconomie in Groningen
 De Keerkring (ZMLK-school), een ZMLK-school in Zoetermeer
 OBS De Keerkring, een openbare basisschool in Dordrecht